Into the Light (álbum) - de Gloria Estefan
Nuclear Blast All-Stars: Into the Light

Veja também 
Into Your Light

Desambiguação